Fellers ist der Familienname folgender Personen:

 Bonner Fellers (1896–1973), US-amerikanischer Offizier, zuletzt Brigadier General
 Rich Fellers (* 1959), US-amerikanischer Springreiter

Siehe auch:
 Falera, Gemeinde in Graubünden (deutsch Fellers)